A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi egyes versenyszámát augusztus 6−14. között rendezték meg. A címvédő a brit Andy Murray volt, aki megvédte címét, miután a döntőben 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 arányban legyőzte az argentin Juan Martin del Potrót. A bronzérmet a japán Nisikori Kei szerezte meg, miután a harmadik helyért lezajlott mérkőzésen legyőzte a spanyol Rafael Nadalt.

A zika-vírus miatt több élvonalbeli versenyző visszalépett a versenytől, köztük a férfi ranglista hetedik helyezettje, a wimbledoni döntős Miloš Raonić, és a wimbledoni elődöntős Tomáš Berdych. Hátsérülése miatt mondta le a részvételt a londoni olimpia párosversenyének bronzérmese, a francia Richard Gasquet. Helyette a francia szövetség Benoît Paire nevezését küldte el az olimpia szervezőbizottságának. Roger Federer július 26-án jelentette be, hogy orvosai tanácsára a korábbi sérüléséből való teljes felépülés érdekében nem vesz részt a riói olimpián, és a versenyidény további versenyein sem.

A világranglista helyezésük alapján kvalifikációt szerzett versenyzők közül a zika-vírus miatt, illetve sérülésre hivatkozva rekord számban, huszonnégyen mondták le az olimpián való részvételt.

Az indulásra jogosult versenyzők 
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2016. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem induló versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva.

Megjegyzásek:

 †Aljaž Bedene korábban Szlovénia színeiben versenyzett, most Nagy-Britannia képviseletében kvalifikálta volna magát, azonban a Szlovén Davis-kupa csapatbeli szerepléseit nem számították be.

Időpontok

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 Alt = helyettes
 IP = ITF-hely
 INV = háromoldalú bizottság által adott hely
 PR = védett ranglistával

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

 A Davis-kupa hivatalos oldala
 Rio 2016 Az olimpia hivatalos oldala 
 A résztvevők listája (2016. július 15-i állapot szerint)
 A sorsolási tábla

F1